Lambertini ist der Familienname folgender Personen:

 Egano Righi-Lambertini (1906–2000), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Imelda Lambertini (1322–1333), italienische Patronin der Heiligen Kommunion
 Lamberto Lambertini (* 1946), italienischer Regisseur
 Marco Lambertini (* 1958), italienischer Chemiker und Umweltschützer
 Marta Lambertini (1937–2019), argentinische Komponistin
 Michele di Matteo Lambertini (15. Jahrhundert), italienischer Maler
 Prospero Lorenzo Lambertini, Geburtsname von Benedikt XIV. (Papst)

Siehe auch:

 Palacete Lambertini